Worms kan have flere betydninger:

 Worms – er en tysk by, der stammer fra Romertiden.

 Worms (computerspil) – er et turbaseret spil udviklet af Team 17.